Acmella (plant), een geslacht uit de composietenfamilie (Asteraceae)
Acmella (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)